Return to Forever, amerikai fúziós jazz együttes
Return to Forever, a Return to Forever együttes albuma
Return to Forever, a Scorpions német hard rock együttes 2015-ben megjelent albuma